Змагання з чоловічих четвірок на зимових Олімпійських іграх 1924 року в Шамоні. Змагання проходили поблизу містечка в суботу 2 і неділю 3 січня 1924 року. Тоді правила дозволяли мати ще й п'ятого учасника.

Учасники заїзду (по націях)

Резульати

  

Бобслей
Олімпійські ігри
Січень 1924